Ива́н Подду́бный: Поддубный, Иван Владимирович (род. 1986) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Поддубный, Иван Максимович (1871—1949) — русский и советский цирковой артист, спортсмен, борец-профессионал.